Plaats in Indonesië
 Kedalon (Batangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Kedalon (Kalikajar), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java